Pirma lyga je drugi najvišji kakovostni razred klubskega nogometa v Litvi. Odvija se od leta 1991. Trenutno v ligi nastopa 16 ekip.

Sodelujoči klubi v sezoni 2022

Pirma lyga 2022

Sodelujoči klubi v sezoni 2019 
Viri:

TV partnerji
 Delfi TV

Glej tudi 
 A lyga
 Antra lyga
 LFF taurė
 Supertaurė

Povezave
 Pirma lyga
 lietuvosfutbolas.lt
 RSSSF, 2019

Viri

Nogomet v Litvi
Športne prireditve, ustanovljene leta 1991
Državna nogometna prvenstvena tekmovanja